Knudsen steht für:
 Knudsen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knudsen-Gas, Bezeichnung für ein sehr dünnes Gas
 Knudsen-Diffusion, Diffusionsprozess mit großer mittlerer freier Weglänge
 Knudsen-Zahl, ein Maß für die mittleren freien Weglänge von Gasmolekülen
 Knudsen-Nase, ein Karosseriemerkmal von Autos 
 Knudsen Automotive, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Knudson
 Knutson
 Knutsen
 Knutzen
 Knuthsen